Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2013-2014 est la soixante cinquième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. Dix-huit clubs participent à la compétition. À la fin de la saison, le club en tête du classement est désigné Champion d'Allemagne, les trois premiers sont qualifiés pour la ligue des champions et les ,  et  se qualifient pour la Coupe de l'EHF.
Les équipes classées ,  et  à l'issue de la saison, descendent en 2.Bundesliga. Elles seront remplacées par les trois meilleurs clubs de cette même division.

Participants

Localisation

Compétition

Classement final 

|

Remarques
 Le THW Kiel est champion grâce à sa meilleure différence de but générale (+236 contre +234 pour les Rhein-Neckar Löwen).
 La relégation administrative du HSV Hambourg ayant finalement été annulée tardivement, le repêchage du HBW Balingen-Weilstetten n'est pas remis en cause. Ainsi, seuls deux clubs sont finalement relégués tandis que trois clubs montent de D2, si bien que la Bundesliga 2014-2015 se jouera à 19 clubs. 
|}

Résultats

Champion d'Allemagne 2013-2014

Évolution du Classement 
Leader du classement

Journée par journée

Statistiques et récompenses

Meilleurs buteurs

Récompenses 
 Meilleur joueur du championnat : Andy Schmid

Notes et références 

2013-2014
Handball M1
Allemagne M1